Geismar ist der Name von geographischen Objekten:

 Gemeinden und Ortsteile in Deutschland:
 Geismar, Gemeinde im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Geismar (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Geismar (Fritzlar), Ortsteil der Stadt Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Geismar (Geisa), Ortsteil der Stadt Geisa, Wartburgkreis, Thüringen
 Geismar (Göttingen), Ortsteil der Stadt Göttingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen

 Gemeindefreies Gebiet in den USA
 Geismar (Louisiana), in Louisiana

 Wüstung und Freilichtmuseum:
 Geismar (Fritzlar)#Wüstung Geismar, Wüstung beim Fritzlarer Ortsteil Geismar, Hessen
 Alt Geismar (Alt-Geismar), sich auf die Wüstung beziehendes Freilichtmuseum in Geismar

Geismar ist der Name eines ostwestfälischen Adelsgeschlechtes:
 Geismar (Adelsgeschlecht)

Geismar ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Geismar (* 1939), französischer Physiker, Buchautor und Politiker
 Benedikt von Geismar (1680–1757), deutscher Benediktinermönch und Reichsabt des Klosters Werden 
 Caspar von Geismar (1783–1848), deutscher Offizier in kaiserlich-russischen Diensten
 Coelestin von Geismar († 1718), deutscher Benediktiner, Reichsabt von Werden
 Eduard Geismar (1871–1939), dänischer Theologe und Religionsphilosoph
 Hans von Geismar († 1502 oder 1503), deutscher Maler
 Hans Dietrich von Geismar (1649–1702), thüringisch-sächsischer Hofbeamter
 Heinrich von Geismar († 1431), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Jårg Geismar (1958–2019), deutscher Künstler
 Johann Georg von Geismar (1682–1749), thüringisch-sächsischer Hofbeamter und Staatsmann

Siehe auch:
 Geismer
 Geissmar